Медаль «За службу» (Российская империя) (1811) — государственная награда Российской Империи
 Медаль «За службу» (Минюст России) — ведомственная медаль Министерства юстиции Российской Федерации
 Медаль «За службу» (ФМС) — ведомственная медаль Федеральной миграционной службы Российской Федерации
 Медаль «За службу» (ФССП) — ведомственная медаль Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации
 Медаль «За службу» (ГФС) — ведомственная медаль Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации